Oberer See ist der Name folgender Seen:

 Oberer See, einer der Großen Seen in Nordamerika
 Oberer See (Herbsthausen), See bei Herbsthausen, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Oberer See (Sternberg), See bei Sternberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Oberer See (Wangen), See bei Primisweiler, Stadtteil Schomburg, Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg